Lil Boat 2 — второй студийный альбом американского рэпера Lil Yachty. Он был выпущен 9 марта 2018 года. Альбом включает в себя гостевые участия от Quavo, Offset, Lil Baby, 2 Chainz, Trippie Redd, Lil Pump, YoungBoy Never Broke Again, Tee Grizzley и других.

Обложка 
На обложке альбома изображён Lil Yachty в воде оранжевого цвета, без рубашки, с большими бриллиантовыми и золотыми цепями.

Оценки критиков 

Lil Boat 2 был встречен смешанными оценками. На Metacritic альбом получил в среднем 50 баллов, основываясь на восьми обзорах. Агрегатор AnyDecentMusic? дал Lil Boat 2 4,6 из 10, основываясь на их оценке критического консенсуса.

Список композиций 
Информация взята с Tidal и BMI.

Примечания
 Треки 1-6, 9-14 и 16 стилизованны под большие буквы.
 Треки 7 и 8 стилизованный под маленькие буквы.
 «Whole Lotta Guap» стилизован, как «WHOLE lotta GUAP».

Участники записи 
Информация взята из Tidal.

 Thomas «Tillie» Mann — запись , микширование 
 Nolan Presley — запись 
 DJ Durel — запись 
 Lil Yachty — запись 
 Matty P — запись 
 Stephen «DotCom» Farrow — помощь в микширование 
 Finish «KY» White — помощь в микширование 
 Jordan «J Rich» Walker — запись 
 Colin Leonard — мастеринг

Чарты

Недельные чарты

Чарты в конце года

Примечания 

Альбомы 2018 года
Альбомы Lil Yachty
Альбомы, спродюсированные Southside
Альбомы Quality Control Music
Альбомы-сиквелы
Альбомы, спродюсированные Pi’erre Bourne